Pegliesi – abitanti di Pegli
Pegliesi – abitanti di Peglio (Lombardia)
Pegliesi – abitanti di Peglio (Marche)